Бе́лая Крини́ца — название населённых пунктов.

Россия 
 Белая Криница — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.

Украина 
 Белая Криница — посёлок городского типа, входит в Радомышльский район Житомирской области Украины.
 Белая Криница — село в Березнеговатском районе Николаевской области Украины.
 Белая Криница — село, центр Белокриницкого сельского совета Ровненского района Ровненской области Украины.
 Белая Криница — посёлок городского типа в Великоалександровском районе Херсонской области.
 Белая Криница — село в Глыбокском районе Черновицкой области Украины, один из исторических центров русского старообрядчества.